Veleno је студијски албум италијанске певачице Мине. Албум је издат 25. октобра 2002. за издавачку кућу .

Списак пјесама

Позиције на листама

Недељне листе

Годишње листе

Сертификације и продаја

Референце 

Албуми 2002.
Албуми Мине